Nagahama může být:

japonský název/jméno (proprium). 
Jejich zápis v originále (japonštině) může být různý, například (mimo jiných): 長浜 (jiná čtení: [čóhin] aj.), 長濱 (jiná čtení: [čóhin] aj.), 永浜 (jiná čtení: [eihin/éhin] aj.) aj.

 sídlo
 Nagahama (Šiga) - město na severovýchodním břehu jezera Biwa v Japonsku v prefektuře Šiga
 Nagahama (Ehime) - bývalé město v prefektuře Ehime, nyní součást města Ózu
 Nagahama (Kóči) - bývalé město v prefektuře Kóči, nyní součást města Kóči
 okres Nagahama - bývalý okres v bývalé prefektuře Karafuto (Sachalin)
 hrad Nagahama - ve městě Nagahama
 nádraží Nagahama - ve městě Nagahama
 Nagahama (Karafuto) - ves v bývalém okrese Ótomari v bývalé prefektuře Karafuto (Sachalin)
 Nagahama (Jamanaši) - bývalá ves v prefektuře Jamanaši, nyní součást Fudžikawagučiko-mači (富士河口湖町)
 Nagahama (Šimane, okres Naka) - bývalá ves v prefektuře Šimane, okres Naka (那賀郡) (bývalý), nyní součást města Hamada (浜田市)

 příjmení
 Hirojuki Nagahama (長浜 博行, *1958) - japonský politik, od roku 2012 ministr životního prostředí
 Hiroši Nagahama (長濱 博史, *1970) - japonský animátor
 Iria Nagahama (永浜 いりあ, *1981) - japonský automobilový závosník Super GT
 Kazutoši Nagahama (長浜 一年, *1969) - japonský lyžař, olympionik
 Tadao Nagahama (長浜 忠夫, 1932 - 1980) - japonský ředitel loutkového divadla a animátor mangy